Tymawa ist ein polnischer Ortsname:
 Tymawa (Grunwald), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Thymau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Tymawa (Gniew), Ort im Powiat Tczewski, Woiwodschaft Pommern, bis 1920 und von 1939 bis 1945 Thymau, Kreis Marienwerder (bis 1920) bzw. Kreis Dirschau (1939 bis 1945), Westpreußen

Siehe auch: Wielka Tymawa